Behind the Headlines – cortometraggio del 1936 diretto da Edward L. Cahn
Behind the Headlines – film del 1937 diretto da Richard Rosson
Behind the Headlines – film del 1953 diretto da Maclean Rogers
Behind the Headlines – film del 1956 diretto da Charles Saunders